Ла Лига 2011—2012 — 81-й чемпионат Испании по футболу. Сезон стартовал 21 августа 2011 года и закончился 13 мая 2012 года. В чемпионате участвовали 20 команд. Чемпионом стал «Реал Мадрид».

Клубы-участники

Изменения по сравнению с прошлым сезоном 
По итогам сезона 2010/2011 Чемпионат покинули футбольные клубы:
 «Депортиво Ла-Корунья» — 18-е место в турнирной таблице (43 очка)
 «Эркулес» — 19-е место в турнирной таблице (35 очков)
 «Альмерия» 20-е место в турнирной таблице (30 очков)

Из Сегунды 2010/2011 квалифицировались футбольные клубы:
 «Реал Бетис» — 1-е место в турнирной таблице (83 очков)
 «Райо Вальекано» — 2-е место в турнирной таблице (79 очков)
 «Гранада» — победитель плей-офф раунда

Информация о командах

Тренерские отставки

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Статистика сезона

Лучшие бомбардиры чемпионата 

* — голы с пенальти.

Таблица ассистентов

Хет-трики

Покеры

Награды сезона 
LFP (федерация футбола Испании) учредила список наград сезона 2011/2012 на 13 ноября 2012 года.

Рекорды в чемпионате 
 Самая крупная победа хозяев (+8):
 17/09/2011 «Барселона» (Барселона) — «Осасуна» (Памплона) 8:0
 Самая крупная победа гостей (-7):
 29/04/2012 «Райо Вальекано» (Мадрид) — «Барселона» (Барселона) 0:7
 Наибольшее число голов в одном матче (8):
 17/09/2011 «Барселона» (Барселона) — «Осасуна» (Памплона) 8:0
 24/09/2011 «Реал Мадрид» (Мадрид) — «Райо Вальекано» (Мадрид) 6:2
 06/11/2011 «Реал Мадрид» (Мадрид) — «Осасуна» (Памплона) 7:1
 17/12/2011 «Севилья» (Севилья) — «Реал Мадрид» (Мадрид) 2:6
 19/02/2012 «Леванте» (Валенсия) — «Райо Вальекано» (Мадрид) 3:5
 20/03/2012 «Барселона» (Барселона) — «Гранада» (Гранада) 5:3

Обновление рекордов Ла Лиги 
 «Реал» улучшил сразу 4 рекорда чемпионатов Испании: 1) победил наибольшее число раз (как абсолютно — 32, так и относительно — 0,842 побед за матч); 2) набрал максимальное число очков, побив рекорд «Барселоны» двухлетней давности; 3) набрал лучшую разницу мячей (89 — 2,342 за матч); 4) забил максимальное число голов (в абсолютном исчислении, наибольшее число голов в относительном исчислении забил «Атлетик» в сезоне 1930/31 — 4,056 за игру).
 «Барселона» обновила 2 рекорда среди серебряных призёров чемпионатов Испании: 1) набрала лучшую разницу мячей (85 — 2,237 за матч); 2) забила максимальное число голов (в абсолютном исчислении, наибольшее число голов среди серебряных призёров в относительном исчислении забил «Атлетик» в сезоне 1932/33 — 3,5 за игру).
 Это первый чемпионат, когда больше, чем одна команда забила не менее 100 мячей.
 Это первый чемпионат, когда преимущество одной из команд («Реала») по забитым голам над любой из других, кроме одной («Барселоны»), было более чем двукратным.
 Лионель Месси стал лучшим бомбардиром одного сезона за всю историю, побив прошлогоднее достижение Криштиану Роналду, хотя Роналду также улучшил свой рекорд и теперь занимает 2-е место в этом списке с отрывом в 8 голов от 3-го места.
 Из команд, занимавших последние места в Ла Лиге с первого её розыгрыша (сезона 1928/29), «Расинг» больше всех сыграл вничью (15 раз, 39,5 %).

Другие факты 
 «Барселона» не пропускала мячей в 9 домашних матчах подряд с начала сезона, серия была прервана в матче «Барселона» — «Бетис» 4:2 (15 января 2012 года).
 «Реал» забил свой 100-й гол в 30-м матче сезона (победа 5:1 на выезде над «Осасуной» 31 марта 2012 года), а «Барселона» — в 35-м туре (выездной разгром «Райо Вальекано» 7:0).
 «Малага» впервые пробилась в Лигу чемпионов.
 «Вильярреал» выбыл из лиги, поучаствовав в групповом этапе Лиги чемпионов этого сезона (хотя и проиграл все 6 матчей), в последний раз такой казус случился в сезоне 2003/04 с «Сельтой».
 «Бетис», будучи лидером турнира после 4-го и 5-го туров (по дате), «умудрился» к 14-му опуститься на 17-е место, проиграв 9 матчей и 1 раз сыграв вничью.
 «Сарагоса», долгое время пребывая среди аутсайдеров и даже идя на последнем месте с большим отрывом, сумела избежать выбывания в Сегунду, набрав в последних 14-ти матчах 28 очков (9 побед, 1 ничья, 4 поражения).
 Криштиану Роналду забил всем командам турнира.

Примечания 

2011/2012
Испания
Футбол в Европе в 2012 году
Спорт в Испании в 2011 году
Спорт в Испании в 2012 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2011/2012